Jens Juel kan syfta på:

 Jens Hermansen Juel (1580-1645), dansk adelsman och ståthållare i Norge
 Jens Juel (1631-1700), dansk ämbetsman och diplomat
 Jens Juel (1745-1802), dansk konstnär